Oswald hace referencia a:
Oswald, (1927) un conejo negro de Walt Disney, sustituido por Mickey Mouse en 1928. 
Oswald Pohl, líder de la Alemania nazi.
Oswald Mosley, político británico fundador del partido Unión Británica de Fascistas.
Oswald Spengler, filósofo y matemático alemán.
Oswald, personaje del videojuego The King of Fighters XI.
San Oswald, rey de Northumbria en la primera mitad del siglo VII.